Questa notte – singolo de Gli Avvoltoi del 1987
 Questa notte – singolo di Marco Mengoni del 2011
Questa notte – singolo di Night Skinny del 2015
 Questa notte – singolo degli Ex-Otago del 2018